Die Liste der Flughäfen in Belize zeigt die zivilen Flughäfen des mittelamerikanischen Staates Belize, geordnet nach Orten.

Weblinks 
 Airports in Belize auf World Aero Data
 Flughäfen in Belize im Aviation Safety Network

Belize
!Liste